Beaverdale peut désigner : 

 , une communauté non constituée en municipalité et une census-designated place du comté de Des Moines en Iowa.
 , un quartier de la ville de Des Moines, comté de Polk (Iowa).
 , une communauté non constituée en municipalité et une census-designated place du comté de Cambria en  Pennsylvanie.